, né le  à Hokkaidō au Japon, est un joueur professionnel japonais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Originaire de l'île d'Hokkaidō dans le nord du Japon, il commence sa carrière en 1992 avec les Oji Eagles. Il passe toute sa carrière avec ce club qu'il quitte au terme de la saison 2008-2009 pour la retraite.

Au cours de cette longue carrière, il a remporté le championnat de l'Asia League en 2008 en hockey. Il participe aussi à trois reprises au Championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Oji Eagles ||Japon || || || || || || || || || ||
|-
|1993-1994 ||Oji Eagles ||Japon ||28 ||1 ||5 ||6 ||6 || || || || ||
|-
|1994-1995 ||Oji Eagles ||Japon ||23 ||1 ||2 ||3 ||25 || || || || ||
|-
|1995-1996 ||Oji Eagles ||Japon ||33 ||1 ||2 ||3 ||2 || || || || ||
|-
|1996-1997 ||Oji Eagles ||Japon ||28 ||4 ||2 ||6 ||10 || || || || ||
|-
|1997-1998 ||Oji Eagles ||Japon ||40 ||8 ||8 ||16 ||22 || || || || ||
|-
|1998-1999 ||Oji Eagles ||Japon ||36 ||3 ||7 ||10 ||8 || || || || ||
|-
|1999-2000 ||Oji Eagles ||Japon || || || || || || || || || ||
|-
|2000-2001 ||Oji Eagles ||Japon || 40|| 6|| 11|| 17|| || || || || ||
|-
|2001-2002 ||Oji Eagles ||Japon || 39|| 4|| 8|| 12|| || || || || ||
|-
|2002-2003 ||Oji Eagles ||Japon || 32|| 3|| 5|| 8|| || || || || ||
|-
|rowspan="2"|2003-2004 ||Oji Eagles ||Asia League ||16 ||1 ||1 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Oji Eagles ||Japon || 24|| 1|| 7|| 8|| 2|| || || || ||
|-
|2004-2005 ||Oji Eagles ||Asia League ||38 ||2 ||2 ||4 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 ||Oji Eagles ||Asia League ||29 ||1 ||2 ||3 ||8 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2006-2007 ||Oji Eagles ||Asia League ||34 ||1 ||9 ||10 ||8 ||4 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|2007-2008 ||Oji Eagles ||Asia League ||27 ||1 ||5 ||6 ||2 ||9 ||0 ||5 ||5 ||6
|-
|2008-2009 ||Oji Eagles ||Asia League ||34 ||0 ||9 ||9 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0

|1999 || || Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|-
|2000 || Japon || Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 ||
|-
|2001 || Japon || Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1973
Naissance dans la préfecture de Hokkaidō
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Oji Eagles
Défenseur de hockey sur glace